Oranjefeest (evenement), een feest doorgaans gerelateerd aan de koninklijke familie of het Nederlands mannenvoetbalelftal
 Oranjefeest (Van Looy), schilderij van Jacobus van Looy